L'Industriel du bois est un magazine mensuel suisse en français d’informations spécialisées sur l'ensemble de la filière bois, créé en 1920.

Histoire 
L'Industriel du bois est créé en 1920 par la Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie (FRECEM).

Description 
L'Industriel du bois est une revue spécialisée qui diffuse des informations techniques sur les métiers du bois, les innovations technologiques, la formation professionnelle, les chantiers et projets d’actualités, la santé et sécurité au travail, les salons en lien avec les métiers du bois, la création et la fermeture des entreprises en Romandie, les offres d’emploi et les annonces du secteur.

Son lectorat se compose des membres des associations cantonales des métiers de la filière bois, d’abonnés professionnels tels que menuisiers, ébénistes, charpentiers, techniciens, architectes, planificateurs, fournisseurs, indépendants et entrepreneurs, mais aussi de jeunes en formation, du personnel des écoles professionnelles, ainsi que des centres d’enseignement et de perfectionnement de Romandie.

Il fait partie des magazines référencés par l'organisme faîtière de la filière bois en Suisse.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 La Forêt
 Lignum

Liens externes 
 Site officiel

Presse mensuelle en Suisse
Presse écrite en Suisse romande